Люция Шагибаловна Гумерова (род. 1 января 1959 года) — юрист, заслуженный юрист Республики Башкортостан, председатель Конституционного Суда Республики Башкортостан (2009—2014).

Биография 
Гумерова Люция Шагибаловна родилась 1 января 1959 года в Хайбуллинском районе Республики Башкортостан

В 1977 – 1982 годах училась в  Башкирском государственном университете на специальности правоведение.

Место работы: с 1976 по 1977 работала копировальщицей ВПО «Союзнефтемашремонт»;
 
С 1982 по 1986 годы работала стажером исследователем, училась в аспирантуре Ленинградского государственного университета.
 
В 1986 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Административно-правовые гарантии реализации компетенции органом советского государственного управления» (научный руководитель: Дрейшев Борис Владимирович).

В 1987—1996 годах — ассистент, старший преподаватель, доцент БашГУ.

С 1996 г. — судья Конституционного Суда Республики Башкортостан. С 2009 по 2014 годы — Председатель Конституционного Суда Республики Башкортостан.

Автор свыше 20 научных публикаций.

Награды и звания 
Деятельность юриста отмечена следующими наградами и званиями:
 Почётное звание «Заслуженный юрист Республики Башкортостан» (2006);
 Наградной знак Совета Судей Российской Федерации «За служение правосудию» (2007);
 Почётная Грамота Республики Башкортостан (2009).

Примечания

Ссылки 
 Гумерова Люция Шагибаловна на сайте «Кто есть кто в Республике Башкортостан» 

Родившиеся в Хайбуллинском районе